Par ordre alphabétique
 Claudius Madrolle (1870–1949), explorateur et cartographe français ;
 Christophe Madrolle (né en 1988), auteur-compositeur-interprète français ;
  (né en 1980), auteur-compositeur-interprète français.